Por Lent (quaresma em inglês), pode estar à procura de:
 Lent (Ain), uma comuna no departamento francês de Ain
 Lent (Jura), uma comuna no departamento francês de Jura
 Lent (Eslovênia), parte antiga de Maribor
 Lent (Países Baixos),  uma vila 

Desambiguação